«История любви» может означать:

Роман 
 «История любви» — роман Эрика Сигала и его экранизация

Фильмы 
История любви (фильм):

Театр 
 История любви (мюзикл)

Музыка 

 История одной любви — песня (1955), также известная под названием «История любви».

См. также 
 История одной любви
 
 
 Легенда о любви

